Goodstein peut faire référence à : 

 Judith R. Goodstein (née en 1939), historienne des sciences et des mathématiques américaine.
 Reuben Goodstein (1912-1985), mathématicien et logicien britannique.
 Théorème de Goodstein, énoncé arithmétique portant sur des suites, dites suites de Goodstein.

 , écrivain américaine.
  (né en 1939, physicien américain.
  (né en 1960), écologiste et économiste américain.
 Elizabeth Goodstein, professeure d'université et historienne sociale américaine.